Клаусура 2016 () — вторая половина 82-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us
 Апертура 2016 на rsssf.com 

2016
Парагвай
Спорт в Парагвае в 2016 году